Stadtzeitung steht für:
 StadtZeitung Augsburg 
 Stadtzeitung Karlsruhe
 Münchner Stadtzeitung
 Stadtzeitung Weißenburg
Siehe auch:
 Stadtblatt
 Stadtmagazin 
 Stattzeitung